CBD kan avse: 
 
 CBD – ett FN-fördrag Convention on Biological Diversity som syftar till bevarande och uthålligt nyttjande av den biologiska mångfalden, se biodiversitetskonventionen
 CBD – en av åtminstone 85 cannabinoider som identifierats i cannabis, se Cannabidiol
 CBD – en storstads kommersiella centrum, se Central Business District
 CBD – sjukdomen Kortikobasal degeneration